Rescue Coordination Centre, RCC, kan avse:

ARCC/Cefyl – den tidigare Flygräddningscentralen i Sverige –2010
Sjöräddningscentralen  (MRCC) – den tidigare Sjöräddningscentralen i Sverige –2010
Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) – en integrerad räddningscentral för både sjö- och flygräddning
Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) – en svensk statlig räddningscentral i Göteborg för sjöräddning och för flygräddning 2010–
Sjöräddningscentral (Marine Rescue Centre, MRCC) – samordnar och leder sjöräddningen inom en sjöräddningsregion
Sjöräddningscentralen (MRCC) –  en sjöräddningscentral i Göteborg 2010–